Рексинген:

Топоним 
 Рексинген () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Ингвиллер (до марта 2015 года коммуна входила в состав упразднённого кантона Дрюлинген).
 Рексинген () — город, расположенный в земле Баден-Вюртемберг (Германия).

Примечания